Ямская:

 Реки
 Ямская (приток Лименды) — река в России, протекает в Республике Коми, Архангельской области.
 Ямская (приток Урала) — река в Российской Федерации, протекает в Челябинской области, Республике Башкортостан.

 Населённые пункты
 Ямская — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Ямская — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Ямская — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Ямская — деревня в Балахтинском районе Красноярского края.
 Ямская — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ямская — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

См. также 
 Ямская улица
 Ямская Слобода